Тютюнник — украинская фамилия.

Известные носители:
 Тютюнник, Анатолий Ефимович (1935—2016) — советский кинорежиссёр.
 
 Тютюнник, Владимир Григорьевич (1954—2018) — советский и российский актёр и педагог, режиссёр, народный артист Российской Федерации (2005).
 Тютюнник, Григор Михайлович (1931—1980) — советский прозаик и переводчик.
 Тютюнник, Григорий Михайлович (1920—1961) — советский писатель, поэт и прозаик.
 Тютюнник, Сергей Петрович (род. 1960) — советский писатель, журналист, член Союза писателей России с 1995 года.
 Тютюнник, Юрий Осипович (1891—1930) — военный деятель УНР.